brożek – pojazd konny
 Brożek – herb szlachecki
 Brożek – polana w Gorcach
 Brożek – wieś w województwie lubuskim

Ludzie noszący nazwisko Brożek 
 Anna Brożek (ur. 1980) – polska filozof
 Bartosz Brożek (ur. 1977) – polski filozof i prawnik
 Jan Brożek (Joannes Broscius) (1585–1652) – polski matematyk i astronom, rektor Akademii Krakowskiej
 Franciszek Brożek (1890–1940) – polski oficer, członek i współzałożyciel Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków
 Ludwik Brożek (1907–1976) – bibliotekarz, bibliograf, kustosz Muzeum w Cieszynie, publicysta.
 Mieczysław Brożek (1911–2000) – polski filolog klasyczny
 Paweł Brożek (ur. 1983) – polski piłkarz, napastnik, reprezentant Polski
 Piotr Brożek (ur. 1983) – polski piłkarz, obrońca i pomocnik, reprezentant Polski